Las siglas RSS pueden referirse a:

 RSS, Really Simple Syndication o Rich Site Summary, formato XML para compartir contenido en la web.
 República Socialista Soviética, nombre que designaba las repúblicas de la antigua Unión Soviética.
 Regional Security System (Sistema Regional de Seguridad), acuerdo internacional para la defensa de la región oriental del Caribe.
 Russell-Silver syndrome (Síndrome de Russell-Silver), enfermedad hereditaria y congénita.
 Royal Statistical Society, asociación profesional de estadísticos del Reino Unido.
 Remote Sensing Systems, compañía privada de investigaciones que trabaja en el procesado de datos de microondas de una variedad de satélites de NASA.
 Rastriya Swayamsevak Sangh, partido político de la India.